NL steht für:
 Neue Liberale – Die Sozialliberalen, Kurzbezeichnung einer deutschen Kleinpartei
 Die Zeitschrift Neue Literatur (Bukarest)
 Neues Leben (Missions- und Bildungswerk)
 Neufundland und Labrador (postalische Abkürzung), Provinz in Kanada
 Newline, das Steuerzeichen für den Zeilenvorschub
 New Line Cinema, US-amerikanische Produktionsfirma, die meist nur „New Line“ genannt wird
 Newsletter
 Niederlande
 Niederlausitz
 NL (Komplexitätsklasse)
 Nocturnal Light, eine nächtliche Sichtung von unerklärlichen Lichtern, siehe J. Allen Hynek#Hyneks Klassifizierung von UFO-Sichtungen
 Non Leading, eine Betriebsart des europäischen Zugbeeinflussungssystems ETCS
 Shaheen Air International (IATA-Code), pakistanische Fluggesellschaft
 Wallis und Futuna (ICAO-Code)

NL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landesregierung von Niedersachsen und Niedersächsischer Landtag 
 Großbritannien: Newcastle upon Tyne
 Indien: Nagaland
 Norwegen: Skien in der Provinz Vestfold og Telemark

Nl steht für:
 Niederlassung
 Normalliter, eine Abkürzung aus der Drucklufttechnik (es kennzeichnet den Luftbedarf einer Maschine je Arbeitshub oder Zeitspanne und entspricht der vom Luftverdichter angesaugten Luftmenge)

Nl. steht für:
 Nodus lymphaticus, siehe Lymphknoten

nl steht für:
 Nanoliter, siehe Liter
 Neues Leben (DDR-Zeitschrift), Jugendzeitschrift in der Deutschen Demokratischen Republik
 niederländische Sprache (ISO-639-1-Code)

nl. steht für:
 niederländisch

.nl steht für:
 .nl, Top-Level-Domain der Niederlande

Siehe auch:

NL